Rittmüller ist der Familienname folgender Personen:

Adalbert Rittmüller, deutscher Botschafter in Gabun und Brunei
Marvin Rittmüller (* 1999), deutscher Fußballspieler